Il singolare del torneo di tennis Bauer Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Berrer che ha battuto in finale Steve Darcis 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Björn Phau (primo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (quarti di finale)
 Alexander Waske (quarti di finale)
 Dick Norman (primo turno)

 Lars Burgsmüller (semifinali)
 Michael Berrer (Campione)
 Łukasz Kubot (secondo turno)
 Steve Darcis (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2005